Bunge puede referirse a las siguientes personalidades:

 Alexander von Bunge (1803-1890), naturalista, zoólogo y botánico germano-ruso (1803-1890).
 Emilio Bunge (1837- 1909), abogado, militar y político argentino
 Ernesto Bunge (1839-1913) , arquitecto argentino.
 Octavio Bunge (1844-1910), juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
 Carlos Octavio Bunge (1875-1918), sociólogo, jurista y escritor argentino.
 Alejandro Bunge (1880-1943), economista argentino.
 Delfina Bunge (1881-1952), escritora, poetisa, ensayista y filántropa argentina.
 Mario Bunge (1919-2020), físico, filósofo y humanista argentino.
 Bettina Bunge (n. 1963), tenista alemana de origen suizo.

Además, puede hacer referencia a:

 Bunge Argentina, empresa integrada de agronegocios, fertilización y productos alimenticios, incluyendo la fabricación de biodiésel. A ella pertenece Moyresa Gurasol S.L.
 Bunge & Born, grupo económico relacionado con el anterior.  
 Bunge, población al norte de la isla de Gotland, Suecia.